Алекса́ндр Влади́мирович Мартыно́вич (; 26 августа 1987, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, защитник российского клуба «Рубин», капитан сборной Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Карьера

Клубная 
Воспитанник Белорусского республиканского государственного училища Олимпийского резерва. Профессиональную карьеру начал в неполные 16 лет в клубе третьего по силе белорусского дивизиона «РГУОР-Динамо» (Минск), представляющем спортивную школу при белорусском клубе. Первый тренер — С. С. Пармонов.

Дебютировал в минском «Динамо» в 2006 году. С 2007 года — игрок основного состава клуба.

15 июля 2010 года подписал контракт с российским клубом «Краснодар» на 2,5 года. В дебютном сезоне в первом дивизионе 2010 провёл 15 матчей в основном составе (однажды был заменён). 24 декабря 2012 года продлил контракт с клубом до лета 2015 года с возможностью пролонгации ещё на год. Со второй половины сезона 2012/13 — капитан «Краснодара».

В июне 2015 года на правах аренды перешёл в «Урал». Сезон 2015/2016 провёл в Урале. В мае 2016 года по окончании срока аренды вернулся в «Краснодар».

19 мая 2022 года стало известно, что футболист по окончании сезона покинет «Краснодар», в составе которого выступал на протяжении 12 лет. В июне заключил соглашение с «Рубином» сроком на два года.

В сборной 
Участник молодёжного чемпионата Европы 2009 в Швеции.

В национальной сборной Белоруссии дебютировал 18 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной Черногории в Подгорице (0:1). 17 ноября 2010 года отличился дублем в товарищеском матче со сборной Омана в Маскате (4:0).

В марте 2015 года стал капитаном сборной Белоруссии.

Статистика

Клубная 
По состоянию на 11 сентября 2022 года

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 75 / забито голов: 2; победы: 23, ничьи: 19, поражения: 33.

Участие в турнирах 

Итого: сыграно матчей: 481. Забито мячей: 11. «Ассистов»: 8.

Достижения 
  «Динамо» (Минск)
  Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (3): 2006, 2008, 2009

  «Краснодар»
  Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2014/15, 2018/19, 2019/20
 Финалист Кубка России: 2013/14

Личная жизнь 
20 июня 2011 года получил российское гражданство. Женат на бывшей гимнастке сборной Белоруссии Зинаиде Луниной. Имеет двух дочерей Анастасию и Ксению.

С января 2021 года находится в отношениях с Кариной Притченко.

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Игроки ФК РУОР
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Рубин»